Sweyn ist der Name folgender Personen:

 Sweyn Asleifsson (etwa 1115–1171), Wikinger
 Sweyn Godwinson (um 1020–1052), englischer Graf
 Sweyn II. (um 1020–1076), dänischer König, siehe Sven Estridsson

Siehe auch:
 Svein
 Sveinn
 Sven